David Hammons ist der Name folgender Personen:

* David Hammons (Politiker) (1808–1888), US-amerikanischer Politiker
 David Hammons (Künstler) (* 1943), US-amerikanischer Künstler

Siehe auch:
 David Hammond